Le  est le parallèle joignant les points de la surface de la Terre dont la latitude est égale à 42 degrés :
 le  nord, dans l'hémisphère nord ;
 le  sud, dans l'hémisphère sud.

Lorsque l'expression «  parallèle » est utilisée sans précision, l'hémisphère concerné dépend du contexte.

Littérature
 est le titre d'un roman de John Dos Passos qui constitue le premier volume de la trilogie U.S.A.
Homonymie en géographie